Vesaas ist der Familienname folgender Personen:

 Halldis Moren Vesaas (1907–1995), norwegische Lyrikerin und Prosaautorin
 Tarjei Vesaas (1897–1970), norwegischer Romancier, Lyriker und Dramatiker